Constantino steht für:

 männlicher Vorname, siehe Konstantin #Constantino

Constantino ist der Familienname folgender Personen:
 Eugenio Constantino (* 1963), mexikanischer Fußballspieler
 Gabriel Constantino (* 1995), brasilianischer Leichtathlet
 Pires Constantino (1929–2002), brasilianischer Fußballspieler
 Raúl Constantino (bl. 1917–1919), uruguayischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Costantino